Valerolacton bezeichnet mehrere chemische Verbindungen:

 γ-Valerolacton
 δ-Valerolacton